Чемпіонат Австрії 1997—1998 () — 87-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Перший титул чемпіона Австрії здобув Штурм.

Перед чемпіонатом відразу чотири клуби вирішили об'єднатись. Адміра Ваккер і Медлінг об'єднались під назвою Адміра Ваккер Медлінг, а команди з Лінца Лінцер АСК і Лінц під назвою ЛАСК.

Турнірна таблиця

Посилання 
 Чемпіонат Австрії на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії на rsssf 

1998
Австрія
Австрія
1997 в австрійському спорті
1998 в австрійському спорті